Татьяна Шапиро:
 Шапиро, Татьяна Евгеньевна (род. 1939) — советский и российский монтажёр фильмов.
 Шапиро, Татьяна Лазаревна (род. 1957) — русский детский писатель и поэт.